Соревнования по биатлону среди мужчин в индивидуальной гонке на 20 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 15 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки был дан в 20:20 по местному времени (UTC+9). Изначально планировалось начать гонку на 20 минут раньше, однако старт сместили из-за переноса женской индивидуальной гонки с 14 февраля на 15.

В соревновании приняли участие 86 спортсменов из 26 стран. Действующим олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке являлся французский биатлонист Мартен Фуркад, который на этот раз стал пятым, упустив победу на последней стрельбе.

Победу в гонке одержал действующий со-обладатель Кубка мира 2017/2018 в зачёте индивидуальных гонок норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Это золото стало для него первой Олимпийской наградой в карьере. Несмотря на 2 промаха на первом и заключительном огневых рубежах, молодому норвежцу удалось выиграть за счёт быстрого хода на лыжне, где он показал первую скорость дня. Даже с учётом чистой стрельбы словенцу Якову Факу и австрийцу Доминику Ландертингеру, стартовавшими после Бё и шедшими по его результату, не удалось обогнать норвежца.

До последнего на олимпийский подиум претендовал швед Йеспер Нелин, однако в борьбе за награды его подвела плохая стрельба на последнем рубеже из положения стоя (3 промаха). В итоге он остался на 24-ой строчке финишного протокола.

Словенец Яков Фак вернулся на олимпийский пьедестал спустя 8 лет. Предыдущей его наградой была бронза спринта на Олимпийских играх 2010 года, которое он завоевал ещё выступая за сборную Хорватии. Австриец Доминик Ландертингер завоевал свою четвертую олимпийскую медаль (и вторую личную) на 3 Олимпиадах подряд.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)